Vincent Langendries, né le  à Tubize, est un journaliste sportif (commentateur et présentateur) belge qui officie au sein de la rédaction sports TV de la RTBF depuis 1997.

Biographie 

Vincent Langendries effectue ses études de journalisme et communication à l'Université libre de Bruxelles. Il en sort en 1989, année au cours de laquelle il entre à la RTBF en tant que journaliste-pigiste. Il y obtient un contrat en 1997. Spécialiste de foot.

Il a couvert de grands événements sportifs au titre de reporter et de commentateur. Les Coupes du Monde de football France 1998 (commentateur et présentateur en studio) - Corée/Japon  2002 (commentateur) - Allemagne 2006 (commentateur en compagnie de son consultant Benoit Thans) et Afrique du Sud 2010 (toujours en compagnie de son consultant Benoit Thans). Il est l'envoyé spécial de sa chaîne auprès des Diables Rouges lors de la coupe du monde 2014 au Brésil, de l'Euro en France en 2016 et en Russie lors de la Coupe du monde 2018, qui voit les Diables Rouges décrocher la 3e place. A la Coupe du monde 2022 au Qatar, le journaliste commente en duo avec Philippe Albert les matchs de l'équipe nationale belge ainsi que la finale à suspens entre l'Argentine et la France.  

Il couvre aussi le Championnat d'Europe des Nations (Euro Belgique/Pays-Bas 2000 en tant que reporter auprès de l'équipe nationale belge)- Autriche/Suisse 2008 comme commentateur en compagnie de son consultant Benoit Thans - Pologne/Ukraine 2012 comme commentateur avec son consultant Philippe Albert dont notamment la finale Espagne-Italie). Il assure le suivi des Diables Rouges à l'Euro en France en 2016. Depuis le tournoi de l'Euro 2021, le journaliste s'est vu confier les commentaires des matchs des Diables Rouges. Il commente également les matchs de Coupes d'Europe. Il assure également, depuis 2001, les commentaires pour sa chaîne des grandes compétitions d'athlétisme. Notamment lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, de Pékin en 2008, de Londres en 2012, de Rio en 2016 (où la vidéo de son commentaire enthousiaste lors de la médaille d'or de l'heptathlonienne Nafissatou Thiam fait le buzz) et de Tokyo en 2021. Il est présent également aux commentaires des Championnats du monde d'athlétisme de Paris en 2003, d'Helsinki en 2005, de Berlin en 2009, de Daegu en 2011, de Moscou en 2013, de Pékin en 2015, de Londres en  2017, de Doha en 2019 et de Eugene en 2022. Il couvre de nombreux autres championnats dont le Championnat d'Europe d'athlétisme en 2018 (Berlin), il y commente les exploits des athlètes belges qui empochent un record de 5 médailles. 

Il a couvert le Tour de France cycliste à de nombreuses reprises (reporter, commentateur et présentateur de l'émission "À Bicyclette" encadrant les directs de l'étape).

Vincent Langendries est aussi depuis de nombreuses années l'un des visages "foot" de l'émission Studio 1 (devenue Studio Foot) du samedi soir sur la RTBF (anciennement "Match 1"), émission qui traite du championnat de Belgique de football. Il assure également, depuis l'origine de l'émission, l'édition de  La Tribune, le grand talk-show du lundi soir qui fait débat autour du foot belge.

Vie privée
Il a deux enfants Romain et Fanny. 
En , il a officialisé sa relation avec la journaliste Ophélie Fontana, avec qui il se marie le . Vincent Langendries est le fils de Raymond Langendries.

Notes et références 

Journaliste sportif belge
Naissance à Tubize
Naissance en août 1968
Commentateur sportif belge
Personnalité de la RTBF